Oliver Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Oliver Island (Florida)
 Oliver Island (Minnesota)
 Oliver Island (New York)

in Australien:
 Oliver Island (Western Australia)

in Antarktika:
 Oliver Island (Antarktika)